Василий Косолапов:
 Косолапов, Василий Алексеевич (1959—2007)
 Косолапов, Василий Михайлович (1911—1989) — советский контрразведчик, заместитель начальника Особого отдела ряда фронтов Великой Отечественной войны, полковник (1943).